Echte Wiener steht für:

 Echte Wiener – Die Sackbauer-Saga, Film aus dem Jahre 2008
 Echte Wiener 2 – Die Deppat’n und die Gspritzt’n, Film aus dem Jahre 2010